Самуэль Польссон (; , , Швеция) — шведский хоккеист, нападающий. В настоящее время является игроком клуба МОДО.

Игровая карьера 
Начинал играть в хоккейном клубе МОДО. На драфте НХЛ 1996 года был выбран клубом «Колорадо Эвеланш» в седьмом раунде под общим 176-м номером. Перед отъездом в НХЛ отыграл четыре сезона в шведской лиге.

6 марта 2000 года «Колорадо Эвеланш» обменял права на Польссона в «Бостон Брюинз». В сезоне 2000/01 присоединился к «Брюинз» и сыграл 17 матчей, после чего был обменян в «Анахайм Майти Дакс» на Андрея Назарова и Патрика Траверса. В сезоне 2002/03 Польссон с командой «Анахайм Майти Дакс» дошёл до финала Кубка Стэнли, где «утки» в семи играх уступили «Нью-Джерси Дэвилз».

Во время локаута в НХЛ в сезоне 2004/05 Польссон играл в Швеции за команду «Фрёлунда» и выиграл с ними чемпионат страны.

В сезоне 2006/07 вместе с «Анахаймом» выиграл Кубок Стэнли. Звено Трэвиса Моэна, Роба Нидермайера и Самуэля Польссона усилило оборонительную способность команды, это сыграло важную роль в победе «Анахайма» в Кубке Стэнли. Всего в этом плей-офф Польссон сыграл 21 игру и набрал 12 очков, включая победный гол во второй игре финала. Он был номинирован на Фрэнк Дж. Селки Трофи, но приз достался Роду Бриндамору.

В конце сезона 2008/09 был обменян в «Чикаго Блэкхокс», за которых провёл остаток сезона — «ястребы» дошли до финала Западной Конференции, где уступили «Детройту».
1 июля 2009 года подписал трёхлетний контракт с клубом «Коламбус Блю Джекетс». 27 февраля 2012 года был обменян в «Ванкувер Кэнакс». 18 июня 2012 года подписал контракт с МОДО.

Достижения 
 Командные
 Серебряный призёр чемпионата Швеции (1999, 2000) в составе МОДО
 Чемпион Швеции (2005) в составе «Фрёлунды»
 Обладатель Кубка Стэнли (2007) в составе «Анахайм Дакс»
 Международные
 Чемпион Олимпийских игр в 2006 году 
 Бронзовый призёр чемпионата мира по хоккею в 1999 году 
 Серебряный призёр чемпионата мира по хоккею в 2004 году 
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира в 1996 году

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Ссылки 

 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Колорадо Эвеланш»